Margull ist der Familienname folgender Personen:

 Fritze Margull (* 1945), deutscher Graphiker und Kunstpädagoge 
 Hans-Joachim Margull (1925–1982), deutscher Missionswissenschaftler